Bundestagswahlkreis Plön steht für folgende Wahlkreise in Schleswig-Holstein:

 Bundestagswahlkreis Plön
 Bundestagswahlkreis Plön – Neumünster
 Bundestagswahlkreis Plön – Eutin/Nord